Les Plus Beaux Villages de la Terre (en anglais  :  ) est une association internationale créée en 2012.

Historique 
L'association est créée le  à Gordes par  ou régions représentant trois continents : la France, l'Italie, la Wallonie (Belgique), le Québec (Canada) et le Japon. En 2016, l'Espagne a rejoint l'association. 

Ces pays ou régions sont représentés par des associations déjà existantes :
 Les Plus Beaux Villages de France en France, créée en 1982 comptant  ;
 Les Plus Beaux Villages de Wallonie en Belgique, créée en 1994 comptant  ;
 Association des plus beaux villages du Québec au Canada, créée en 1998 comptant  ;
 Les Plus beaux bourgs d'Italie (I Borghi più belli d'Italia) en Italie, créée en 2001 comptant  (2020) ;
 Les Plus Beaux Villages du Japon (日本で最も美しい村 The Most Beautiful Villages in Japan), créée en 2005 comptant  ;
 Les Plus Beaux Villages d'Espagne (Los Pueblos Más Bonitos de España), créée en 2011 comptant .

Ensemble, ces six associations représentent près de  certifiés pour leur beauté et leur excellence.

La Suisse, la Saxe (Allemagne), la Russie et le Liban sont membres associés:
 Les Plus Beaux Villages de Suisse en Suisse, créée en 2015 et qui, à partir de 2019, comprend également le Liechtenstein comptant  ;
 Les Plus Beaux Villages de la Saxe (Sachsens Schönste Dörfer) en Allemagne, créée en 2011 comptant  ;
 Les Plus Beaux Villages de Russie en Russie, créée en 2014 comptant  ;
 Les Plus Beaux Villages du Liban au Liban, créée en 2016 comptant  ;

Chaque pays ou région garde ses règles propres pour l'admission des villages, par exemple en ce qui concerne le nombre maximum d'habitants du village.

Objet 
Suivant l'article 2 des statuts de l'association, ce groupement se donne pour objet de :
 Fédérer toutes les associations nationales ou régionales, existantes ou susceptibles d’être créées, labellisant  des  collectivités  locales  qui,  dotées  d’une  dimension  rurale et  d’un  patrimoine architectural  et  naturel  reconnu,  partagent  la  volonté  d’en  faire  le  support  de  leur  politique  de développement culturel, économique et social,
 Constituer avec ces associations membres un réseau international de référence sur la protection, la  valorisation culturelle et le  développement des territoires ruraux àfaible  densité démographique,
 Promouvoir, par l’échange permanent d’expériences et de savoir-faire, un modèle de gestion et de développement durable de ces territoires, fondé sur la participation des acteurs locaux et garantissant la sauvegarde de leur patrimoine architectural, environnemental et immatériel,
 Conduire toutes actions de promotion-communication favorisant une prise de conscience par l’opinion publique de la situation de ces entités territoriales souvent confrontées à la dévitalisation et susciter, de la part des autorités publiques régionales, nationales et internationales, tous concours techniques et financiers contribuant à la préservation et la  mise en patrimoine commun à l’humanité.

Logo 
Le logo de l'association représente une partie de planisphère de couleur verte sur lequel de dressent une tour, deux arbres et deux maisons.

Galerie

Voir aussi 
 Les Plus Beaux Villages de Suisse
 Les Plus Beaux Villages de France

Bibliographie 
 Richard Kitaeff, « Les plus beaux villages de France », Le Spectacle du Monde, , , .

Liens externes 
 
 
 
 Le site des plus beaux villages de Wallonie

Notes et références 

 
Économie du développement
Organisation non gouvernementale internationale
Organisme sans but lucratif
Association fondée en 2012